Ekaterina Aleksandrovna Kurakina – nobildonna russa
 Natal'ja Aleksandrovna Kurakina – nobildonna russa
 Natal'ja Ivanovna Kurakina – nobildonna, compositrice e cantante russa

Pagine correlate
Kurakin